Pierre Dumas peut faire référence à :
 Pierre Dumas (1750-1838), député de la Haute-Vienne ;
 Pierre Dumas (1875-1960), militant politique et syndicaliste ;
 Pierre Dumas (1891-1968), journaliste français, résistant et député de la Haute-Garonne ;
 Pierre Dumas (1924-2004), résistant, député puis sénateur de la Savoie, secrétaire d'État au tourisme puis aux affaires sociales ;
 Pierre Dumas-Delage (1914-2010), général français.

Voir aussi 
 Pierre-Benoît Dumas (1668-1745), administrateur colonial français